BVB může znamenat:

 BV Borussia Dortmund – Německý prvoligový fotbalový klub
 Berliner Verkehrsbetriebe (Východní Berlín) – Zaniklý městský dopravce v bývalém Východním Berlíně
 Black Veil Brides – americká post-hardcorová kapela